Sonic the Hedgehog kan syfta på:

Sonic the Hedgehog (spelserie) – en serie TV-spel
Sonic the Hedgehog (spel) – det första Sonic-spelet som skapades 1991
Sonic the Hedgehog (figur) – en spelfigur 
Sonic the Hedgehog (TV-serie) – animerad TV-serie baserad på spelserien Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog (film) - Spelfilm baserad på datorspelsserien

Se även
 Sonic hedgehog – ett protein som finns hos däggdjur och har viktiga funktioner för organutvecklingen